Johan van Hasseltweg (straat), een straat in Amsterdam-Noord
 Noorderpark (metrostation), een metrostation in Amsterdam, voorheen bekend als Johan van Hasseltweg

Zie ook:
 Johan van Hasseltkanaal, later deels gedempt en gebruikt voor een verlenging van de Johan van Hasseltweg
 Johan van Hasselt (1850-1917), ingenieur en naamgever aan bovenstaande items